

Patronyme 

 Alport Barker (1874-1956), propriétaire de journal et homme politique fidjien ;
 Audrey Sale-Barker (1903-1994), skieuse britannique ;
 Bernard Barker (1917-2009), cambrioleur du Watergate ;
 Brandon Barker (1996-), footballeur anglais ;
 Bob Barker (1923-), animateur de jeux télévisés ;
  (1945-), juge britannique ;
  (1964-), joueur américain de football américain ;
  (1529-1599), imprimeur anglais ;
 Charles Spackmann Barker (1804-1879), facteur d'orgue anglais ;
 Cicely Mary Barker (1895-1973), illustratrice britannique ;
 Cliff Barker (1921-1998), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Clive Barker, (1952-), auteur d'horreur britannique ;
 Clive William Barker (1944-), entraîneur sud-africain de football, vainqueur de la CAN 1996 ;
  (1784-1831), explorateur britannique ;
 Danny Barker (1909-1994), musicien de jazz américain ;
  ;
 Dean Barker (1973-), marin néo-zélandais ;
 Elizabeth Barker, baronne Barker (1961-), membre de la Chambre des lords ; 
 
 Frederick Eustace Barker (1838-1896), homme politique canadien ;
 (1882-1965), peintre américain ;
 George Barker (1913-1991), poète britannique ;
 Harold Barker (1886-1937), rameur d'aviron britannique ;
 Henri Barker (1788-1839), philologue anglais ;
 Henry Aston Barker (1774-1856), peintre écossais ;
 Howard Barker (1946-), dramaturge britannique ;
 Ian Barker (1966-), skipper britannique ;
 Jane Barker (1652–1732), poétesse et romancière britannique ;
 , linguiste et historien britannique ;
 James W. Barker (1815-1869), homme d'affaires et politicien américain ;
 Jess Barker (1912-2000), acteur américain ;
 Jessica Barker (1977-), actrice québécoise ;
 Len Barker (1955-), joueur américain de baseball ;
 Les Barker (1923-2003), comédien britannique ;
 Lex Barker (1919-1973), acteur américain ;
 Ma Barker (1871-1935), criminelle américaine ;
 Megan Barker (1994-), coureuse cycliste britannique ;
 Mike Barker (1965-), réalisateur britannique ;
 Nicholas Barker (1975-), batteur anglais ;
 Nicola Barker (1966-), romancière et nouvelliste anglaise ; 
 Pat Barker (1943-), écrivain britannique ;
 Petronella Barker (1965-), actrice norvégienne ;
 Phillip Barker (1955-), producteur, réalisateur, décorateur et scénariste canadien de cinéma ;
 Philip Barker Webb (1793-1854), botaniste britannique ;
 Philip Arthur Barker (1920-2001), archéologue britannique ;
 Reginald Barker (1886-1945), réalisateur américain ;
 
 Ronnie Barker (1929-2005), comédien anglais ;
 Roxanne Barker (1991-), footballeuse sud-africaine ;
 Sophie Barker (1971-), chanteuse et auteure britannique ;
 Steve Barker (1971-), réalisateur britannique ;
 Sue Barker (1956-), joueuse de tennis britannique ;
  (1815-1882), peintre anglais ;
 Thurman Barker (1948-), batteur et percussionniste américain de jazz ;
 Travis Barker (1975-), batteur américain ;
 Victor Barker (1895-1960), homme transgenre britannique ;
 Warren Barker (1923-2006), compositeur américain ;
 William George Barker (1894-1930), aviateur canadien ;
 Winsome Fanny Barker (1907-1994), botaniste sud-africaine ;
 Yanto Barker (1980-), coureur cycliste britannique.

Toponyme

Circonscription de Barker, circonscription électorale d'Australie-Méridionale pour les élections à la chambre australienne des représentants ;
 Mount Barker, ville d'Australie-Méridionale ;
 , ville d'Australie-Occidentale ;

Le barrage Barker, en Californie ;
 Barker, une ville située au nord-est du comté de Broome, dans l' État de New York ;
 Barker, une ville dans le comté de Niagara, dans l’État de New York ;
 le Barker Village Site, un site archéologique dans le comté de Summit, dans l'Ohio ;
  au Texas.

Barker, une ville du département de Colonia ;

Établissement 
 , école privée à Sydney, Australie

Patronyme anglais